Оазис — участок растительности в пустыне или, в более общем смысле, участок в безжизненной среде, на котором есть жизнь (например, антарктический оазис — территория, свободная от снежного и ледяного покрова). Кроме того, слово «оазис» может означать:
 «Оазис» — советская полярная станция, переданная позже Польше.
 «Оазис» — российский футбольный клуб из города Ярцево.
 «Оазис» — южнокорейский кинофильм 2002 года, драма.
 Оазис — хутор в Северском районе Краснодарского края.

См. также 
 «Oasis» (произносится «Оэ́йзис», в переводе означает «оазис») — английская рок-группа.
 «Oasis of the Seas» («Оазис морей») — лайнер класса «Oasis», был на момент постройки (2008 год) самым большим пассажирским лайнером в мире.
 Карибский покер (также известный под названием «оазис-покер») — разновидность покера против дилера.